

Pessoas
Kiten Maresuke Nogi

Informática
Kiten (programa)

Localidades

Kiten (Burgas)
Kiten (Varna)

Desambiguação